Herderstraße 59 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Herderstraße 59 in Bremen-Östliche Vorstadt, siehe Wohnhausgruppe Herderstraße
 Herderstraße 59 (Düsseldorf)